Die Liste von Sakralbauten in Erkelenz nennt Kirchen, Kapellen und sonstige Sakralbauten in Erkelenz, Kreis Heinsberg.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Erkelenz

Literatur 
 Handbuch des Bistums Aachen. Dritte Ausgabe, 1994, ISBN 3-87448-172-7.
 Paul Clemen: Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Band 8. 1904.

Weblinks 

!Liste
Erkelenz